Seveso – comune della provincia di Monza e Brianza;
 Seveso – fiume della Lombardia;

È inoltre il cognome di:
 Antonio Seveso (1933-2001) calciatore;
 Giorgio Seveso (n. 1944) critico d'arte.